Stazione meteorologica di Olbia Costa Smeralda, attualmente attiva presso l'omonimo aeroporto.
Stazione meteorologica di Olbia-Venafiorita, attiva fino al 1969 presso l'omonimo aeroporto.